Комо може значити
 Комо (језеро), велико језеро у Италији
 Округ Комо, у Италији
 Комо (град), град у Италији, седиште округа
 Комо (Орн), насељено место у Француској
 Комо (Западна Аустралија)
 Комо (Нови Јужни Велс), предграђе Сиднеја
 Комо (Колорадо)
 Комо (Индијана)
 Комо (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Комо (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Комо (Висконсин), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
 Комо (Илиноис), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Илиноис
 Комо (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи

 Комо језик, језик из породице нило-сахарских језика